Ники́та Соколо́в: Соколов, Никита Алексеевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Соколов, Никита Павлович (род. 1957) — российский историк, публицист, журналист.
 Соколов, Никита Петрович (?—1795) — русский учёный, ординарный академик химии.